Christelijk Lyceum Apeldoorn, een lyceum in Apeldoorn
 Christelijk Lyceum Delft. een lyceum in Delft
 Christelijk Lyceum Hilversum, voortgezet als Comenius College (Hilversum)
 Christelijk Lyceum Veenendaal, een lyceum in Veenendaal
 Christelijk Lyceum Zeist, een lyceum in Zeist
 Eerste Christelijk Lyceum, een lyceum in Haarlem
 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, een lyceum in Den Haag
 Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, een lyceum in Den Haag (1944-1981)